Tennessee se poate referi la:

 Tennessee, unul din cele 50 de state ale Statele Unite ale Americii
 Tennessee (teritoriu SUA), cunoscut ca Tennessee Territory sau ca Southwest Territory, teritoriu organizat al Statelor Unite, entitate pre-statală a statului Tennessee care a existat între 1793 și 1796

Tennessee se mai poate referi și la:

Două armate ale Războiului civil american 
 Army of Tennessee, armata Confederată numită după statul Tennessee
 Army of the Tennessee, armata Unionistă numită după [the] Tennessee River

Geografie 
 Tennessee, Illinois
 Tennessee Colony,  Texas
 Râul Tennessee

Vase militare 
 CSS Tennessee, trei vase ale Confederate Navy
 USS Tennessee, patru vase ale United States Navy

Nume proprii 
 Tennessee Williams, pseudonimul literar al scriitorului american Thomas Lanier Williams III, autor al unor piese de teatru remarcabile, Un tramvai numit dorință, Pisica pe acoperișul fierbinte etc.
 University of Tennessee, universitate publică, de stat

Muzică, film 
 „Tennessee”, cântec al grupului hip hop Arrested Development 
 „Tennessee”, compoziția lui Bob Sinclar de pe albumul Western Dream 
 „Tennessee”, cântec de The Wreckers 
 Tennessee, film produs de Lee Daniels 
 Tennessee Records, casă de discuri 

Nume proprii